Faucigny bezeichnet:

 eine historische Provinz und geographische Region in Savoyen, siehe Faucigny (Region)
 eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie, siehe Faucigny (Haute-Savoie)
 ein in Savoyen begütertes französisches Adelsgeschlecht, siehe Faucigny (Adelsgeschlecht)

Faucigny ist ein Namensteil von
 Arducius de Faucigny († 1185), Bischof von Genf
 Giroldus de Faucigny, Bischof von Lausanne
 Guy de Faucigny († 1119), Bischof von Genf 
 Pierre de Faucigny († 1342), Bischof von Genf